Canterbury est le nom de plusieurs villes, quartiers ou régions dans le monde

Canterbury (Cantorbéry en français), ville célèbre pour sa cathédrale située dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre.
Canterbury, district situé dans le Kent.
Canterbury, circonscription située dans le Kent.

Canterbury, ville du Connecticut ;
Canterbury, ville du New Hampshire.

Canterbury, région administrative de l'île du Sud dont la principale ville est Christchurch ;
Plaines de Canterbury dans la région du même nom ;
Canterbury, ancienne province de Nouvelle-Zélande.
 Equipementier sportif néo-zélandais fondé par des anglais dans une petite ville de Nouvelle-Zélande nommée Canterbury et spécialisé dans le rugby.

Ville de Canterbury, zone d'administration locale de Sydney ;
 Canterbury, banlieue de la Ville de Canterbury ;
 Canterbury, petit village du Queensland ;
 Canterbury, quartier de Melbourne, la capitale de l'État de Victoria.

Canterbury, village de la région de St James, dans le nord-est du pays.

Canterbury, village du Nouveau-Brunswick ;
Canterbury, paroisse du Nouveau-Brunswick.

Autres 
 École de Canterbury : ensemble de groupes et de chanteurs de rock des années 1960
 Canterbury of New Zealand, entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les chaussures, les vêtements et le matériel de rugby.